AGD Mataró (de l'acrònim del seu patrocinador Asbestho's Gestion Desamiantados), equip d'hoquei sobre patins de la ciutat de Mataró, al Maresme
 AgD Ceuta (de l'acrònim en castellà Agrupación Deportiva), equip de futbol històric de la ciutat de Ceuta, a Espanya
 Agència de Garantia de Dipòsits, institució financera creada pel govern de Jamil Mahuad a l'Equador
 AGD Interactive (de l'acrònim en anglès Anonymous Game Developer), organització sense ànim de lucre dedicada a versionar videojocs de Sierra Entertainment